Do or Die (album), een album van Dropkick Murphys
 Do or Die (rapgroep), een rapgroep van Kanye West
 Do or Die (2003), Canadese film uit 2003 
 Do or Die (Afrojack vs. Thirty Seconds To Mars), een single van Afrojack en Thirty Seconds To Mars uit 2014
 Do or Die (Jonna Fraser), een single van Jonna Fraser in samenwerking met Broederliefde uit 2016